VIII Чемпионат СССР по международным шашкам среди мужчин прошёл в Уфе по круговой  системе. В нём приняли участие 19 спортсменов. За победу давалось 1 очко, за ничью ½ очка и 0 за поражение. 

Чемпионом страны стал Исер Куперман. Второе место занял Андрис Андрейко. На третьем месте Валерий Епифанов.

Итоговое положение

Литература 
 Журнал «Шашки». — 1962. — № 6. — с. 10.

Чемпионаты СССР в 1962 году
Мужчины 1962
Соревнования по международным шашкам в Уфе
Спорт в России в 1962 году
1962 год в шашках
1962 год в Башкортостане